Греки в Уругвае (, ) — часть жителей Уругвая, которая имеет полное или частичное греческое наследие, или те жители Уругвая, которые родились в Греции.

Обзор 

Греческое сообщество в Уругвае насчитывает 25 000—28 000 человек; большинство из них живёт в Монтевидео. Некоторые из них также живут в приграничном городе Ривера. Перепись населения 2011 года в Уругвае показала, что 103 человека родились в Греции.

Центр сообщества уругвайских греков и греческая православная церковь Святого Николая находятся в Прадо, районе (баррио) Монтевидео. Другое важное учреждение уругвайских греков — фонд Марии Цакос (исп. Fundacion Maria Tsakos), который даёт бесплатные уроки греческого языка, танцев и кухни, а также организует культурные мероприятия. Известный уругвайский футболист, Обдулио Варела, имеет частичное греческое происхождение, и до сих пор является единственным уругвайским греком, выигравшим чемпионат мира по футболу. Также среди уругвайцев-выходцев из Греции есть арумыны и меглениты, которые привыкли к уругвайской культуре благодаря сходству румынского и испанского.

В стране также есть очень небольшое количество греческих евреев.

Известные люди 
 Обдулио Варела, футболист
 Хосе Холебас, футболист
 Фернандо Канапкис, футболист
 Грасиэла Параскевайдис, музыковед
 Сирке Майя, поэт

См. также 
 Греко-уругвайские отношения

Примечания 

Народы Уругвая
Греческая диаспора